Боамон може да се односи на:

 Боамон (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Боамон (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома